Hebe (), na mitologia grega,  é a deusa da juventude, filha legítima de Zeus e Hera. Por ter o privilégio da eterna juventude, representava a donzela consagrada aos trabalhos domésticos. Assim, cumpria no Olimpo diversas obrigações: preparava o banho de Ares, ajudava Hera a atrelar seu carro e servia néctar e ambrosia aos deuses. 

Hebe teve influência sobre a juventude eterna e a capacidade de restaurar a juventude para os mortais, um poder que lhe parece exclusivo, como nas Metamorfoses de Ovídio, alguns deuses lamentam o envelhecimento dos mortais favoritos. Segundo Filóstrato, o Velho, Hebe era a mais jovem dos deuses e responsável por mantê-los eternamente jovens, e, portanto, era a mais reverenciada por eles. Seu papel de garantir a eterna juventude dos outros deuses é adequado ao seu papel de copeira, pois a palavra ambrosia foi associada a uma possível tradução protoindo-europeia relacionada à imortalidade, eternidade e força vital.

Etimologia
O grego ἥβη é a palavra herdada para "juventude", do protoindo-europeu * (H) iēgw-eh2-, "juventude, vigor".

O nome Hebe vem da palavra grega que significa "juventude" ou "auge da vida". Juventus também significa "juventude", como pode ser visto em derivados como juvenil.

Mitologia
Hebe é filha de Zeus e Hera e era vista no mito como uma filha diligente realizando tarefas domésticas que eram típicas de meninas solteiras e de alto escalão na Grécia antiga.

Um de seus papéis era ser o copeira dos deuses, servindo-lhes ambrosia e néctar. Nas fontes clássicas, a saída de Hebe desse papel deveu-se ao seu casamento com o herói deificado Héracles. Apesar disso, Cícero parece sugerir que Hebe ou Ganimedes, que normalmente é visto como seu sucessor, poderiam servir no papel de copeiro na festa celestial. O raciocínio para a demissão de Hebe foi transformado em uma história moralizante na década de 1500 pela Igreja da Inglaterra , onde foi declarado em uma nota em um dicionário inglês-latino que Hebe caiu enquanto atendia aos deuses, fazendo com que seu vestido se desfizesse, expondo seu corpo nu publicamente. Embora não exista uma fonte literária ou artística clássica para esse relato, a história foi modificada para funcionar como um aviso para que as mulheres ficassem modestamente cobertas o tempo todo, pois mulheres nuas em particular eram vistas como vergonhosas pela Igreja.

Foi substituída pelo mortal Ganímedes, um belo pastor, visto por Zeus cuidando de seu rebanho. Hebe dançava com as musas e as horas, ao som da lira de Apolo. Casou-se com  Héracles, quando o herói, após sua morte, foi imortalizado, e com ele teve dois filhos, Alexiares e Anicetos.

Na Arte

Na arte grega, Hebe geralmente foi retratada usando um vestido sem mangas e com a companhia de Héracles, normalmente foi retratada com um ou ambos os pais em sua cerimônia de casamento, ou com Afrodite.

Hebe foi um assunto notavelmente popular na arte no período entre 1750 e 1880, tendo atraído pouca atenção artística antes ou depois. No período posterior, muitas representações eram retratos de mulheres como Hebe, para as quais, no mínimo, as únicas modificações necessárias a um traje normal eram um vestido branco esvoaçante, algumas flores no cabelo e um copo para segurar. A maioria dos artistas adicionou uma águia e um cenário em meio às nuvens. Em francês, havia um termo especial, "en Hébé", para o figurino. A personificação aparece nos estilos rococó e estilos neoclássicos. Mesmo alguns modelos muito aristocráticos permitiam um certo grau de nudez, como a exposição de um único seio, embora isso geralmente fosse muito maior em representações sem retrato.

Genealogia

Ligações externas 

Hebe - Greek Mythology Link 
 
 Hebe - Encyclopedia Mythica 

Mitologia grega
Deusas gregas
Descendentes de Zeus